Die 2. Handball-Bundesliga 1990/91 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Handball-Bundesliga. Wie in den Jahren zuvor wurde auch in dieser Saison in zwei Staffeln (Nord/Süd) gespielt, die am 7. September 1990 begannen und mit dem letzten Spieltag am 23. März 1991 endeten.

Saisonverlauf 
In die Handball-Bundesliga stiegen die beiden Staffelsieger SG VfL/BHW Hameln und die TV Eitra direkt auf. TuRU Düsseldorf setzte sich in den Aufstiegsspielen der Tabellenzweiten gegen den TV Hüttenberg durch und kehrte als dritter Aufsteiger nach einjähriger Abwesenheit ins Oberhaus zurück.

Den Gang in die drittklassige Handball-Regionalliga mussten aus dem Norden der Bramstedter TS und der TV Aldekerk sowie aus dem Süden TSV Oftersheim und die sieglosen Reinickendorfer Füchse antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Akademische Turnverein zu Berlin, der 1. SC Göttingen 05, der TV Emsdetten, die TSG Oßweil und der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg auf.

Darüber hinaus wurden zur kommenden Saison fünfzehn Vereine aus dem Bereich des ehemaligen Deutschen Handballverbands der DDR aus der Saison 1990/91 in die 2. Handball-Bundesliga eingegliedert. Diese setzten sich aus den beiden Absteigern der 1. Handball-Liga, den neun Vereinen der 2. Handball-Liga sowie den beiden Aufsteigern aus den Landesligen dem BSV Grün-Weiß Finsterwalde und HSV Apolda zusammen.

Die Vertreter der 2. Handball-Liga der ehemaligen DDR meldeten nur neun von zehn möglichen Vereinen. Da sich auch kein Nachrücker fand, wurden die Abstiegsspiele aus der 2. Handball-Bundesliga in der sich die Tabellenzwölften OSC Dortmund und VfL Heppenheim gegenüber standen nach der ersten Partie abgebrochen, da der mögliche fünfte Absteiger diesen freien Platz übernahm.

Damit ging die 2. Handball-Bundesliga 1991/92 zum ersten Mal mit einer Nord-, Mitte- und Südstaffel zu je 14 Mannschaften an den Start.

Modus 
In zwei Staffeln zu je 14 Mannschaften wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel gespielt. Die beiden Staffelsieger stiegen direkt in die Handball-Bundesliga auf und die Tabellenzweiten spielten in zwei Aufstiegsspielen den dritten Aufsteiger aus. Die beiden Letzten jeder Staffel stiegen in die jeweilige Handball-Regionalliga ab.

Staffel Nord 
In der Staffel Nord wurden 182 Spiele ausgetragen, bei denen es 108 Heimsiege, 19 Unentschieden und 55 Auswärtssiege gab, die 150.910 Zuschauer ≈ 829 pro Spiel sahen. In diesen fielen 7.432 Tore, das waren ≈ 41 Treffer pro Spiel. Die treffsicherste Mannschaft war Staffelsieger SG VfL/BHW Hameln, dessen Spieler 617-mal trafen. Sie waren auch am höchsten Heimsieg gegen die SG VTB/Altjührden beim 34:8 am 24. Spieltag und beim höchsten Auswärtssieg 25:12 bei der TV Aldekerk am 12. Spieltag beteiligt. Zudem stellten sie mit Frank-Michael Wahl den Torschützenkönig, der 194-mal traf, davon 47 Tore als Siebenmeterschütze. Das torreichste Spiel fand am 2. Spieltag zwischen dem SV Blau-Weiß Spandau und dem VfL Eintracht Hagen statt und endete 32:27. Hameln stand an 25 Spieltagen an der Tabellenspitze und musste nur am 2. Spieltag Blau-Weiß Spandau die erste Position überlassen.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 1991/92  Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Handball-Bundesliga  Absteiger in die Handball-Regionalliga 1991/92 (A) Absteiger aus der Handball-Bundesliga 1989/90 (N) Aufsteiger aus der Handball-Regionalliga 1989/90

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Frank-Michael Wahl von der SG VfL/BHW Hameln mit 194 Toren vor seinem ehemaligen Rostocker Klubkameraden Rüdiger Borchardt der auf 192 Tore kam.

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 150.910 Zuschauer ( 829 pro Spiel) in die Hallen.

Staffel Süd 
In der Staffel Süd wurden auch 182 Spiele ausgetragen, bei denen es 94 Heimsiege, 19 Unentschieden und 69 Auswärtssiege gab, die 155.170 Zuschauer ≈ 853 pro Spiel sahen. In diesen fielen 7.178 Tore, das waren ≈ 39 Treffer pro Spiel. Die treffsicherste Mannschaft war TV Hüttenberg, dessen Spieler 607-mal trafen. Sie waren auch an der torreichsten Begegnung Hüttenberg – VfL Pfullingen am 15. Spieltag beteiligt, das 32:24 endete. Den höchsten Heimsieg landete Staffelsieger TV Eitra am 14. Spieltag durch ein 27:12 gegen den VfL Heppenheim und der höchste Auswärtssieg gelang dem TSV Dutenhofen am 20. Spieltag beim 23:8 bei der TSV Oftersheim. Torschützenkönig wurde der Heppenheimer Ivan Majstorović, der 168 Tore warf, von denen er 54 vom Siebenmeterpunkt erzielte. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TV Eitra (12×), TV Hüttenberg (7×), TSV Dutenhofen (4×), TuS Eintracht Wiesbaden (2×) und Frisch Auf Göppingen (1×).

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 1991/92  Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Handball-Bundesliga  Absteiger in die Handball-Regionalliga 1991/92 (A) Absteiger aus der Handball-Bundesliga 1989/90 (N) Aufsteiger aus der Handball-Regionalliga 1989/90

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Ivan Majstorović vom VfL Heppenheim mit 168 Toren.

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 155.170 Zuschauer ( 853 pro Spiel) in die Hallen.

Aufstiegsspiele zur Handball-Bundesliga 
Die Tabellenzweiten TuRU Düsseldorf (Staffel Nord) und TV Hüttenberg (Staffel Süd) ermittelten in zwei Spielen den dritten Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 1991/92.

|}
 Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 1991/92

Literatur

Weblinks 
 

1990
Handballsaison 1990/91